Чёрный рыцарь — в Средние века рыцарь, который не имел при себе геральдических опознавательных знаков, что могло быть обусловлено либо отсутствием у рыцаря таковых, либо желанием скрыть собственную личность или личность своего сеньора. Также может означать:

Реальные люди, известные под таким прозвищем 
 Завиша Чёрный (1379—1428) — польский рыцарь и дипломат.
  (fl. 1421–1486) — английский рыцарь.
 Эдуард фон Шляйх (1888—1947) — немецкий лётчик-ас обеих Мировых войн.
 Гари Плейер (род. 1935) — южноафриканский игрок в гольф.

Персонажи 
 Чёрный рыцарь — имя, под которым известны несколько персонажей, действующих в комиксах издательства Marvel Comics:
 Сэр Перси из Скандии — рыцарь времён короля Артура.
 Нейтан Гарретт — суперзлодей, враг Железного человека и Хэнка Пима.
 Дэйн Уитман — супергерой, член Мстителей.
 Чёрный рыцарь — персонаж «Монти Пайтона».

Техника 
 Чёрные Рыцари — пилотажная группа ВВС Сингапура.
  — британская ракета.
  — британский мотоцикл, производимый в 1954—1955 годах.

Искусство 
  — симфония-кантата для хора с оркестром, Op. 25 (1889—1893) Эдуарда Элгара.
  — англо-американский фильм 1954 года.
 Чёрный рыцарь — американский фильм 2001 года.

Прочее 
 «Чёрный рыцарь» — вымышленный искусственный спутник Земли, согласно легенде созданный инопланетной цивилизацией.

См. также 
 
 
 Чёрные всадники
 Госпитальеры — средневековая христианская организация, рыцари которой носили чёрные мантии с белым крестом и часто звались чёрными рыцарями.
  — вид стрекоз, известный в англоязычной одонатологии как чёрный рыцарь.